Круглов — російське чоловіче прізвище. Аналог жіночого прізвища Круглова.

Чоловіки 

 Круглов Борис Максимович (* 1990) — справжнє ім'я українського співака Бориса Апрєля
 Круглов Веанір Іванович (1936—2015) — український артист балету, заслужений артист РРФСР, народний артист УРСР
 Круглов Віталій Вікторович (* 1970) — український поет
 Круглов Володимир Гнатович (* 1934 — † 2005) — радянський актор, Народний артист Росії
 Круглов Дмитро Олександрович (* 1984) — естонський футболіст, захисник
 Круглов Микола Миколайович (* 1981) — російський біатлоніст
 Круглов Микола Петрович (* 1950) — голова Миколаївської обласної державної адміністрації від березня 2010 р.
 Круглов Сергій Никифорович (* 1907 — † 1977) — нарком внутрішніх справ СРСР з 1945 р. по 1956 р.
 Золденко-Круглов Володимир Іванович — український оперний та драматичний співак (баритон).

Жінки 

 Круглова Олена Євгенівна (* 1962) — радянська плавчиня, олімпійська медалістка
 Круглова (Савка-Качмар) Марія Федорівна (* 1939) — українська керамістка

російські прізвища